St. Benedict’s Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 St. Benedict’s Church (Stamford, Connecticut), NRHP-ID 87002130
 St. Benedict’s Church (Bendena, Kansas), NRHP-ID 98000324

Siehe auch:
 St. Benedict’s Catholic Church